Анхель Рейна (; родился 19 сентября 1984 года в Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник «Селая» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Анхель — воспитанник футбольной академии столичной «Америки». После её окончания, он выступал в основном за резервную команду. В 2003 году Анхель в поисках игровой практики на правах аренды перешёл в «Леон». Спустя год, устав ждать своего шанса Рейна перешёл в «Сан-Луис». 31 июля 2005 года состоялся его дебют в мексиканской Примере. 5 февраля 2006 года в поединке против УНАМ Пумас Анхель забил свой первый гол. В 2007 году Рейна перешёл в «Некаксу» на правах аренды, соглашение было рассчитано на один сезон. 3 февраля 2008 года в матче против Пуэблы он забил свой первый гол за новую команду. После окончания аренды полузащитник возвратился в команду, но «Сан-Луис» вновь отдал Рейну в аренду — в родную «Америку».

В матче Интерлиги против «Гвадалахары» Рейна дебютировал за «Америку». 25 января в поединке против Толуки он дебютировал за столичную команду в чемпионате. 22 февраля в матче против УАНЛ Тигрес Анхель забил свой первый гол за Америку.

По окончании сезона столичный клуб покинул основной бомбардир Сальвадор Кабаньяс и «Америка» выкупила контракт Анхеля. Рейна сразу начал оправдывать оказанное доверие, забив в 16 матчах семь мячей, включая 9000-й гол, забитый на стадионе Ацтека, в поединке против «Пачуки». 4 апреля 2011 года в матче против «Пуэблы» Рейна оформил свой первый хет-трик в карьере и помог своему клубу одержать тяжёлую победу со счётом 5:4. 1 мая 2011 года в поединке против УНАМ Пумас Анхель забил гол в конце матча и принёс своей команде золотые медали Клаусуры 2011, а себе — звание лучшего бомбардира и лучшего атакующего полузащитника чемпионата. Он также стал вторым мексиканцем после Куатемока Бланко, который стал чемпионом и одновременно лучшим бомбардиром турнира. 24 октября 2011 года Рейна был отстранён от выступлений за клуб из-за оскорбления капитана Акивальдо Москеры и своих партнёров после проигранного «Гвадалахаре» поединка.

21 декабря 2011 года Анхель подписал контракт с «Монтерреем». 8 января 2012 в матче против «Хагуарес Чьяпас» Рейна дебютировал за новую команду. 12 февраля в поединке против «Гвадалахары» он забил свой первый гол за «полосатых», который помог одержать победу со счётом 2:0. В своём дебютном сезоне за «Монтеррей» Анхель забил четыре гола, отдал три голевые передачи и помог команде занять второе место в чемпионате и Лиге чемпионов КОНКАКАФ. В начале 2013 года Рейна на правах аренды перешёл в «Пачуку». 6 января в матче против «Атланте» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Кристиана Суареса. 17 февраля в поединке против «Крус Асуль» Анхель забил свой первый гол за «Пачуку».

Летом 2013 года Рейна перешёл в «Веракрус». 21 июля в матче против «Чьяпас» он дебютировал за «акул». В этом же поединке Рейна забил свой первый гол за «Веракрус». По окончании сезона Анхель покинул команду и подписал соглашение с «Гвадалахарой». 21 июля 2014 года в матче против «Чьяпас» он дебютировал за новый клуб. 19 января 2015 года в поединке против УНАМ Пумас Рейна забил свой первый гол за «Гвадалахару».

Международная карьера 
25 февраля 2010 года тренер в товарищеском матче против сборных Боливии Рейна дебютировал за сборную Мексики, заменив во втором тайме Хавьера Эрнандеса.

В 2011 году он в составе национальной сборной выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире Анхель принял участие в матчах против сборных Гватемалы, Кубы, Коста-Рики и Сальвадора.

13 октября 2012 года в поединке отборочного раунда к чемпионату мира 2014 против сборной Гайаны Рейна забил первый гол за национальную команду. В 2013 году в составе сборной Анхель принял участие в Кубке Конфедераций. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Голы за сборную Мексики

Достижения 

Командные

 «Монтеррей»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2011/2012

Международные

 Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2011

Индивидуальные

 Лучший Атакующий полузащитник Клаусуры 2011
 Лучший бомбардир Клаусуры 2011 — 13 мячей

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Селая»
Игроки ФК «Толука»